Wiefel ist der Familienname von:

 Bernd Wiefel (* 1943), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Bruno Wiefel (1924–2001), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Wiefel (* 1952), deutscher Sportschütze (DDR)
 Wolfgang Wiefel (1929–1998), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wivel